Handball-Oberliga steht für: 
 Handball-Oberliga (Deutschland), vierthöchste Spielklasse im bundesdeutschen Handball
 Handball-Oberliga (DDR), höchste Spielklasse in der DDR